Termin -{VOR}- ima više značenja.

 VHF omnidirekcioni opseg
 3-metil-2-oksobutanoat dehidrogenaza (feredoksin), enzim